Theonellidae är en familj av svampdjur. Theonellidae ingår i ordningen Lithistida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Theonellidae 50 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Theonellidae